

Галва — місто, штат Іллінойс
 Галва — місто, штат Айова
 Галва — місто, штат Канзас